Аапста́ — железнодорожная платформа в Гудаутском районе Абхазии.

По состоянию на лето 2017 года ни пассажирские, ни грузовые поезда на платформе не останавливаются.

Примечания 

Остановочные пункты Абхазской железной дороги
Остановочные пункты Абхазии